

Geografia
 Oni  – città della Georgia
 Oni  – frazione del comune di Boschi Sant'Anna in provincia di Verona (Italia)

Sigle 
 Office of Naval Intelligence, servizio segreto della Marina degli Stati Uniti d'America

Codici 
 ONI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moanamani (Indonesia)
 oni – codice ISO 639-3 della lingua onin

Altro 
 Oni – creature mitologiche del folclore giapponese, simili ai demoni e agli orchi occidentali
 Oni – singolo dei Mammal Hands del 2021
 Oni – videogioco della Bungie Studios